Леопольд II:
 Леопольд II (1050—1095) — маркграф Австрии (1075—1095) из династии Бабенбергов.
 Леопольд II (1328—1344) — герцог Австрии, потомок Оттона Весёлого.
 Леопольд II (1700—1751) — князь Ангальт-Дессау из дома Асканиев, генерал-фельдмаршал Пруссии.
 Леопольд II (1747—1792) — король Германии (римский король) с 1790 года, император Священной Римской империи германской нации.
 Леопольд II (1796—1851) — князь Липпе.
 Леопольд II (1797—1870) — великий герцог Тосканы (1824—1859) и эрцгерцог Австрии из династии Габсбургов.
 Леопольд II (1835—1909) — король бельгийцев с 17 декабря 1865 года из Саксен-Кобургской династии.
 См. также 
 Орден Леопольда II — государственная награда Королевства Бельгия.